Kohn Salamon (1828–1886) rabbi
 Kohn Salamon (1827 k.–1891) kerületi főrabbi